Johannes Bockholt ist der Name folgender Personen:

* Johannes Bockholt (Politiker) (1892–1972), deutscher Politiker (CDU)
 Johannes Bockholt (Musiker), deutscher Jazzschlagzeuger